Malicorne ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Malicorne (Allier) im Département Allier
Malicorne (Yonne), ehemalige Gemeinde im Département Yonne

mit Namenszusatz:
Malicorne-sur-Sarthe im Département Sarthe

außerdem:
Malicorne (Band), französische Mittelalter- und Folk-Musikgruppe